Christopher Ferguson (pastor) (ur. 1953) – kanadyjski duchowny ewangelicki
 Chris Ferguson (pokerzysta) (ur. 1963) – amerykański profesjonalny pokerzysta

Zobacz też 

 Christopher Ferguson (ur. 1961) – amerykański astronauta, pilot wojskowy, inżynier